L'osphradium est un organe olfactif de certains mollusques, relié à l'organe utile à la respiration. La principale fonction de cet organe est de tester le niveau de salinité et la présence de particules de nourriture dans l'eau.

Références

Bibliographie 
 
 

Anatomie des mollusques